Гордеевский — название населённых пунктов в России:

 Гордеевский — посёлок в Троицком районе Алтайского края.
 Гордеевский — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Гордеевский — микрорайон Нижнего Новгорода.

См. также 
 Гордеевский район
 Гордеевский сельсовет